

Geografia 
 Australia
 Fraser – isola del Queensland, Patrimonio dell'Umanità
 Canada
 Fraser – fiume della Columbia Britannica]
 Fraser – plateau della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Fraser – città della Contea di Grand, Colorado
 Fraser – città della Contea di Boone, Iowa
 Fraser – township della Contea di Bay, Michigan 
 Fraser – città della Contea di Macomb, Michigan

Persone 

 Antonia Fraser – storica britannica
 Brooke Fraser – cantautrice neozelandese
 Ian Fraser "Lemmy" Kilmister – cantante britannico
 John Fraser Muth – economista statunitense
 Shelly-Ann Fraser-Pryce – atleta giamaicana
 Simon Fraser, XIV Lord Lovat – generale britannico

Altro 
 Fraser – prenome maschile
 Castello Fraser – castello dell'Aberdeenshire, Scozia
 Clan Fraser – clan scozzese delle Lowlands
 Clan Fraser di Lovat – clan scozzese delle Highlands
 Jamie Fraser – personaggio della saga letteraria Outlander e del suo adattamento televisivo
 Tombe Fraser – necropoli in Egitto